Oxelösund kan syfta på:

 Oxelösund – tätort i Södermanland
 Oxelösunds kommun – en kommun i Södermanlands län 1971–
 Oxelösunds stad – en tidigare kommun i Södermanlands län 1950–1970
 Oxelösunds municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Nikolai landskommun 1899–1949
 Oxelösunds församling – en församling i Nyköpings kontrakt i Strängnäs stift 1953–
 Oxelösunds distrikt – et distrikt i Oxelösunds kommun 2016–
 Oxelösunds hamn – en hamn i Oxelösunds kommun
 Oxelösunds järnverk – ett stålföretag hemmahörande i Oxelösund
 Oxelösunds järnvägsmuseum – ett järnvägsmuseum i Oxelösund
 Oxelösunds IK – en idrottsklubb i Oxelösund